Universal Music Group, крупному медиаконгломерату, принадлежит большое число лейблов звукозаписи. Эта статья содержит список дочерних лейблов, региональных представительств; а также лейблов, дистрибьютором и/или владельцем которых выступает Universal Music Group.

Interscope-Geffen-A&M 

Interscope-Geffen-A&M — американская группа лейблов звукозаписи, принадлежащая Universal Music Group. Компания была создана в 1999 году, когда Geffen Records, A&M Records и Interscope Records образовали основную тройку UMG. Interscope-Geffen-A&M выступает дистрибьютором всех трёх указанных лейблов, но только на территории Соединённых Штатов Америки. За пределами США дистрибьюторской деятельностью занимается Polydor Records.
,

The Island Def Jam Music Group 

The Island Def Jam Music Group — группа лейблов звукозаписи, основанная в 1999 году медиахолдингом Universal Music Group при слиянии двух компаний: Island Records и Def Jam Recordings. Island Def Jam — это один из крупнейших лейблов в мире, работает с огромным количеством исполнителей (более четырёхсот). Владельцем группы компаний UMG и, соответственно, Island Def Jam Music Group является французский конгломерат Vivendi SA.

Machete Music 

Machete Music — лейбл звукозаписи, входящий в состав Universal Music Group, ориентированный на музыку в формате Urban contemporary. Основное стилизационное направление — реггетон; в последнее время студия работает также с исполнителями вне формата «современной городской музыки» (urban contemporary). Расположен в Пуэрто-Рико.

Sanctuary Records 

Sanctuary Records — лейбл звукозаписи, расположенный в Великобритании. Открыт в 1979 году, официальный сайт — www.sanctuaryrecords.com. В числе исполнителей, которые записывались на лейбле, такие как: Billy Idol, Black Sabbath, Dio, Drowning Pool, Guns N' Roses.

The Universal Motown/Universal Republic Group 

The Universal Motown/Universal Republic Group — один из лейблов Universal Music Group, основан в 1999 году.

Decca Label Group 

Decca Records — британский лейбл звукозаписи, основанный в 1929 году Эдвардом Льюисом.

Universal Music Group Nashville 

Universal Music Group Nashville — один из лейблов UMG, акцентированный на музыку в стиле кантри. Основан в 1945 году.

Verve Records 

Verve Records — американский джазовый лейбл, которым владеет Universal Music Group. Был основан Норманом Гранцем в 1956, поглощая каталоги предыдущих лейблов: Norgran Records и Clef Records (основан в 1953), а также ранее лицензированный материал от Mercury.

Одиночные лейблы 
 Здесь представлены лейблы звукозаписи, права собственности на которые принадлежат Universal Music Group, однако ни один из них не входит в «группу» рекорд-студий, отсортированных по региону, музыкальному направлению, либо холдингу.

V2 Records 

V2 Records — это крупная рекорд-компания, основанная в 1996 году. Входит в состав UMG с октября 2007 года. Лейбл имеет региональные представительства в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Испании, Ирландии, Швеции, Великобритании и США. Соотрудничает с большим количеством исполнителей, в основном — это представители альтернативного рока, метала и инди-рока.

Лейблы UMG вне США

Примечания

Ссылки 
 www.universalmusic.com — официальный сайт Universal Music Group
 www.interscope.com — Interscope Records
 www.site.amoctone.com — A&M/Octone Records

Списки лейблов звукозаписи